Текеста:

 Текеста — город в штате Флорида, в США
 Текеста — исчезнувшее племя североамериканских индейцев.
 Текеста — язык племени текеста.